Chin'en steht für:

 Chin'en (ehemals chin. Zhenyuan), Linienschiff der Kaiserlich Japanische Marine, siehe Dingyuan (Schiff)#Zhenyuan

Chinen ist der Familienname folgender Personen:

 Kei Chinen (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Nate Chinen (* ≈1970), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Takashi Chinen (* 1967), japanischer Turner
 Tetsuya Chinen (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Yūri Chinen (* 1993), japanischer Sänger und Schauspieler
 Yūtarō Chinen (* 1993), japanischer Fußballspieler